Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1995 () проводился в городе Реджайна (провинция Саскачеван) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 46-й раз для юниоров-мужчин, в 25-й раз для юниоров-женщин, в 6-й раз в провинции Саскачеван и впервые в городе Реджайна.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 1995 в городе Перт (Шотландия).

В мужском и женском турнире принимало участие по 12 команд, представляющих провинции и территории Канады. Дополнительно в женском турнире на этапе плей-офф, получив прямую путёвку в полуфинал, принимала участие прошлогодняя команда-чемпион под названием «Канада» (скип Дженнифер Джонс); поскольку до 1994 года команда-чемпион принимала участие в  следующего года (например, выиграв чемпионат Канады 1993 года, отправлялась на чемпионат мира 1994 года), а в 1994 году это правило было изменено (команда-чемпион стала получать путёвку в чемпионат мира этого же сезона), то команда-чемпион 1994 года под руководством Дженнифер Джонс не смогла реализовать своё право прямого доступа на чемпионат мира, почему и получила на этом чемпионате «льготный билет» прямо в полуфинал.

На этом чемпионате в последний раз выступали объединённые мужская и женская команды Северо-Западных территорий и Юкона, на следующих чемпионатах они выступали отдельными командами.

В мужском турнире чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Chris Galbraith стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Нью-Брансуик (скип James Grattan). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Neil Cursons).

В женском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Келли Маккензи стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Кирстен Хармарк). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Мари-Франс Ларош).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: в мужском турнире сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа; в женском турнире в одном из полуфиналов встречались команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе, в другом — команда «Канада» и команда, занявшая в группе 3-е место, победители финалов встречались в финале, проигравшие в полуфиналах получали бронзовые медали.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1995
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1995

Спорт в Канаде в 1995 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Реджайне